Маннебах (Айфель) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Маннебах (Саарбург) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.